East of Eden (engl. „östlich von Eden“) steht für:
 Nod, in der Bibel erwähntes Land „östlich von Eden“
 East of Eden (Band), britische Rockband
 East of Eden (Album), Album von Taken by Trees (2009)
 den englischen Originaltitel des Films Jenseits von Eden mit James Dean
East of Eden (Kunstausstellung), eine Skulpturenausstellung im Jahr 1994

Siehe auch:
 Jenseits von Eden (Begriffsklärung)
 Eoe